Les territoires cédés (en ) ou les territoires cédés de force  (en ) ou les territoires perdus  (en ) font référence aux territoires que la Finlande a dû céder à l'Union soviétique dans le cadre du traité de paix de 1940 qui a mis fin à la guerre d'hiver et dans le cadre de l'armistice de Moscou qui a mis fin à la guerre de continuation en 1944.

Territoires cédés en 1940 
Selon le traité de paix de 1940 qui a mis fin à la guerre d'hiver, la Finlande a dû céder quatre territoires à l'Union soviétique:
 La moitié orientale de la province historique de Carélie.
 Les îles extérieures du golfe de Finlande
 La partie orientale de la 
 Le nord-est de Petsamo

Des îles extérieures du golfe de Finlande, le groupe oriental, y compris Lavansaari, Peninsaari et Seiskari, et la côte nord de l'isthme de Carélie, la Carélie du Ladoga et la Carélie frontalière, faisaient partie de la Carélie historique finlandaise jusqu'à leur cession en 1940.

Après le début de la guerre de continuation, dans le cadre de l'attaque contre l'Union soviétique et en particulier contre la Carélie soviétique, les troupes finlandaises, avec l'armée allemande dans le nord, ont repris la plupart des territoires cédés en 1940.

Le Parlement finlandais a annoncé le retour de tous ces territoires en Finlande le jour de l'indépendance en 1941, bien que tout au long de la guerre, le groupe oriental des îles extérieures du golfe de Finlande, Lavansaari, Peninsaari, Seiskari et Koukouri, soit resté sous contrôle soviétique, tout comme Kalastajasaarento ja Keskisaarento .

Territoires cédés en 1944 et 1947 
Selon l'accord d'armistice de Moscou, qui a mis fin à la guerre de continuation en 1944, les troupes finlandaises ont dû se retirer au-delà de la frontière internationalement reconnue de 1940. 

À la suite de la guerre de continuation, la Finlande a dû céder deux territoires :
 Petsamo
 Territoire de Jäniskoski–Niskakoski

L'armistice de Moscou est ratifiée lors du traité de Paris en 1947.
Selon le traité de Paris, il est convenu:
.

Territoires loués 
En plus des cessions de territoire, après la guerre d'hiver de 1940, la Finlande a dû louer Hankoniemi à l'Union soviétique comme base navale pendant trente ans.
Pendant la guerre de continuation, les troupes finlandaises ont pris le contrôle de la zone en décembre 1941, après que l'Union soviétique eut évacué ses troupes de la base.

Par l'armistice de Moscou en 1944, l'Union soviétique renonce officiellement à son droit de bail à Hanko, mais la Finlande devra louer la péninsule de Porkkala comme base militaire soviétique pendant cinquante ans.

Cependant, l'Union soviétique l'abandonnera sa base de Porkkala dès 1956, estimant qu'elle n'était pas nécessaire au contrôle du golfe de Finlande .
En plus de Porkkalanniemi, la zone de location comprenait Upinniemi et les îles en face d'Upinniemi, des parties de Siuntio, Kirkkonummi et Espoo, et de Degerby.

Municipalités situées dans des territoires cédées

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Carte des territoires cédés

Articles connexes  
 Carélie cédée par la Finlande à l'Union soviétique

Territoires cédés par la Finlande à l'Union soviétique
Guerre d'Hiver
Guerre de Continuation
1940 en Finlande
1944 en Finlande
1947 en Finlande